Аллсвенскан 1974 () — 50-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 13 апреля и закончился 27 октября 1974 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1974 
Швеция
Спорт в Швеции в 1974 году